Армянские легионы, то есть подразделения, состоящие из этнических армян, в своё время имели различные империи:

Древний Рим 
 Легион Prima (I) Armeniaca — легион римской армии, состоявший из этнических армян.
 Легион Secunda (II) Armeniaca — легион римской армии, состоявший из этнических армян.

Европа 
 Армянский легион вермахта — 812-й армянский иностранный батальон вермахта времён Второй мировой войны.
 Французский армянский легион — подразделение французской армии времён Первой мировой войны, состоящий из этнических армян.